Гурбинцы — название населённых пунктов на Украине:

 Гурбинцы — село в Пирятинском районе Полтавской области.
 Гурбинцы — село в Сребнянском районе  Черниговской области.